Меномини има више значења:
 Меномини (народ), индијанско племе
 Округ Меномини (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Округ Меномини (Мичиген), је округ у америчкој савезној држави Мичиген
 Меномини (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Меномини (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис